Cezary Siess (1968) – ex schermidore polacco
 Michał Siess (1994) – schermidore polacco